Белецкий, Евгений:
 Белецкий, Евгений Андрианович (1908—1979) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Белецкий, Евгений Михайлович (1905—1984) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации (1943).
 Белецкий, Евгений Николаевич (1870—после 1945) — жандармский офицер Российской империи; генерал-хорунжий армии Украинской народной республики.